Ел Бател има више значења:

 Ел Бател (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бател, Асерадеро (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику